Lorentz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pablo Günther Lorentz
 Paul Pablo Günther Lorentz